Jaskinia Jasna – jaskinia w Beskidzie Śląskim, koło wsi Ostre
 Jaskinia Jasna – jaskinia  na Wyżynie Częstochowskiej (w Zegarowych Skałach)
 Jaskinia Jasna – jaskinia w miejscowości Strzegowa na Wyżynie Częstochowskiej (w skale Ścianki)
 Jaskinia Jasna – jaskinia w Skałkach Twardowskiego w Krakowie
 Jaskinia Jasna – jaskinia w Sudetach, w kamieniołomie w Wojcieszowie